Натуральне число 259
 259 рік до нашої ери
 259 рік нашої ери